Gminy w USA:
 Bartholomew (ang. Bartholomew Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Bartholomew (ang. Bartholomew Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bartholomew (ang. Bartholomew County) – w stanie Indiana

ru:Варфоломей (значения)